Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров 2012 проводилось с 3 по 8 января 2012 в городе Копенгаген (Дания) для мужских и женских юниорских команд (возраст участников не свыше 21 года). Турнир проводился в 8-й раз.

В первенстве принимало участие 15 мужских и 9 женских команд.

Победители чемпионата получали право выступать на .

В мужском турнире чемпионами стала (2-й раз в своей истории) сборная Италии, победившая в финале сборную России. Бронзовые медали завоевали проигравшие в полуфиналах сборные Эстонии и Нидерландов.

В женском турнире чемпионами стала (2-й раз в своей истории) сборная Италии, победившая в финале сборную Дании. Бронзовые медали завоевала сборная Англии.

Мужчины

Формат соревнования 
Команды разделяются на две группы по 7 команд (в группе B — 8 команд) и играют между собой по круговой системе в один круг. По две лучшие команды из группы выходят в плей-офф, где играют по олимпийская система: полуфиналы и финал. Матч за 3-е место не проводится, бронзовую медаль получают обе команды, проигравшие в полуфиналах.

Команды

Групповой этап

Группа А 

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф.

Группа B 

 Проходят в плей-офф.

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Получают право участвовать в .

Женщины

Формат соревнования 
Команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят в плей-офф: команда, занявшая в группе 1-е место, выходит прямо в финал, команды, занявшие 2-е и 3-е место, встречаются между собой в полуфинале.

Команды

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Получают право участвовать в .

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика (мужской турнир)  на сайте ВФК
 Результаты и статистика (женский турнир)  на сайте ВФК
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве)
 Страница чемпионата на сайте CupOnline 

2012
Международные соревнования по кёрлингу в Дании
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
Спорт в Дании в 2012 году
Январь 2012 года